Friedrich Fischer – sciatore
Friedrich Fischer – inventore